Чешко краљевство се може односити на:
 Чешко краљевство (1198—1918)
 Чешко краљевство (1458—1627)